Schwaibach ist ein Ortsname:
 Schwaibach (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schwaibach (Gengenbach), Ortsteil der Stadt Gengenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schwaibach (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg im Landkreis Passau, Bayern

Schwaibach ist ein Gewässername:
 Schwaibach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig (Rhein) bei Gengenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg